Бартоломей Бреенберг (; род. до 13 ноября 1598, Девентер — ум. после 5 октября 1657, Амстердам) — голландский художник и график эпохи барокко.

Жизнь и творчество 
В 1620 году Б.Бреенберг уезжает в Рим, где становится учеником художника Пауля Бриля. Творчество молодого голландца находилось также под сильным влиянием таких мастеров, как Корнелис ван Поленбург и Адам Эльсхаймер. Вместе с каждым из этих художников Б.Бреенберг писал общие картины, однако до наших дней дошли лишь некоторые из них. В 1627/1628 годах он возвращается в Нидерланды, и с 1633 года живёт в Амстердаме. Здесь 27 августа 1633 года Б.Бреенберг вступает в брак с Ребеккой Шеллингвоу, сестрой проповедника Антониса Шеллингвоу. Свою рабочую мастерскую Б.Бреенберг делил с другом, художником Питером Поттером. Б.Бреенберг писал преимущественно картины мифологического и религиозного содержания; во время пребывания в Италии создал целую серию итальянских пейзажей.

В 1644 году художник Якоб Адриансзон Баккер пишет портрет Б.Бреенберга, который на выставке в Гааге 1903 года ошибочно был выдан за автопортрет самого Я.Баккера. Лишь по прошествии многих лет ошибка эта была исправлена. Ряд голландских и французских графиков — Питер Нольпе, Иоганнес де Бишоп и др. — создавали свои гравюры по написанным Б.Бреенбергом полотнам.

Галерея

Примечания

Литература 

 
 Wilhelm Adolf Schmidt: Breenbergh, Bartholomäus. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 3, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, S. 283.

Художники Нидерландов
Графики Нидерландов
Художники барокко